

Aziende 
 Sandvik – multinazionale svedese leader mondiale nella produzione di utensili

Persone 
 Eian Sandvik – ex sciatore alpino norvegese
 Helge Sandvik – ex calciatore norvegese, portiere
 Kay Sandvik – giornalista, disc jockey, conduttrice radiofonica e televisiva statunitense naturalizzata italiana
 Tarjei Sandvik Moe – attore norvegese